Пётр Дурново́:
 Дурново, Пётр Николаевич (1845—1915) — государственный деятель, министр внутренних дел России (1905—1906);
 Дурново, Пётр Павлович (1835—1919) — генерал от инфантерии;